Mira kan syfta på:

 Mira (namn) – ett kvinnonamn

Astronomi
 Mira – röd variabel stjärna i Valfiskens stjärnbild
 Mira B – vit dvärgstjärna, följeslagare till Mira (A)
 Miravariabel – klass av pulserande varaibla stjärnor
 3633 Mira – asteroid i huvudbältet uppkallad efter Hugo Mira

Biologi
 Mira (djur) – släte av steklar
 Mira (artepitet) – i vetenskapliga namn artepitet för ett stort antal arter, främst för insekter men också för andra djurgrupper och för växter

Geografi

Antarktis 
1 Islote Mira, 
2 Kupol Mira,

Italien 
6 Mira, Veneto, kommun, Veneto, Provincia di Venezia,

Portugal 
7 Mira (kommun), Coimbra, 
 Mira (kommunhuvudort), Coimbra, 
 Mira (freguesia i Portugal, Coimbra, Mira, lat 40,42, long -8,74),

Spanien 
8 Mira (kommun i Spanien, Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, lat 39,67, long -1,50), 
 Mira (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca,

Se även

 Mira Loma, Kalifornien
 Mira Morelia, Mexico
 Sanchez Mira Filippinerna
 Mira River, Kanada
 Cantón Mira, Equador
 Mira Estrela – flera
 Mira Estrela – flera
 La Mira – flera
 Río Mira – flera

Robotskapade Portugalförgreningar